Lye est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Edward Lye (1694-1767), savant anglais
 Joey Lue (née en 1987), joueuse canadienne de softball
Len Lye (1901-1980), artiste néo-zélandais
James Lye (né en 1969), acteur singapourien

Toponyme

Lye, commune de l'Indre

Lye, ville des Midlands de l'Ouest

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme